Call of Duty: Modern Warfare steht für:
 Call of Duty 4: Modern Warfare, Videospiel aus dem Jahr 2007
 Call of Duty: Modern Warfare 2, Videospiel aus dem Jahr 2009
 Call of Duty: Modern Warfare 3, Videospiel aus dem Jahr 2011
 Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Neuauflage von Call of Duty 4: Modern Warfare aus dem Jahr 2016
 Call of Duty: Modern Warfare (2019), Videospiel aus dem Jahr 2019
 Call of Duty: Modern Warfare II, Videospiel aus dem Jahr 2022